OHL kan onder andere staan voor:
 Oberste Heeresleitung, het hoofdkwartier van het Duitse leger in de Eerste Wereldoorlog
 Oud-Heverlee Leuven, een Belgische voetbalclub
 Ontario Hockey League, een Canadese ijshockey competitie